Kamenička bezeichnet mehrere geographische Objekte in Tschechien

 Kamenička (Bílá Voda), Ortsteil von Bílá Voda, Okres Jeseník
 Kamenička, Ortsteil von Kamenice u Jihlavy, Okres Jihlava
 Kamenička, Ansiedlung von Děčín XXXIV-Chlum der Stadt Děčín, Okres Děčín

 Kamenička, linker Zufluss zur Chomutovka
 Kamenička, rechter Zufluss zur Elbe
 Kamenička, linker Zufluss zum Hraniční potok (Jihlava)
 Kamenička, rechter Zufluss zur Jihlava (Fluss)

 Talsperre Kamenička, siehe Talsperre Komotau